David Berman (acteur), een Amerikaans acteur
 David Berman (gangster), een Joods-Amerikaans gangster
 David Berman (grafisch ontwerper), een Canadees grafisch ontwerper
 David Berman (paleontoloog), een paleontoloog
 David Berman (muzikant), een Amerikaans singer-songwriter, dichter en striptekenaar